Die UCI-Bahn-Weltmeisterschaften der Junioren 2012 (UCI Juniors World Track Championships 2012) fanden vom 22. bis 26. August im ILT Velodrome im neuseeländischen Invercargill statt.

Das Velodrom verfügt über eine 250 Meter lange Bahn und hat 43,2 Grad Kurvenüberhöhung. Geplant wurde die Radrennbahn vom Münsteraner Architekten Ralph Schürmann und ausgeführt von Calder Stewart. Im Mai 2006 wurde die einzige Hallenradrennbahn Neuseelands eröffnet.

Es waren rund 200 Sportlerinnen und Sportler aus 23 Nationen am Start, darunter keine aus Deutschland.

Schon am ersten Wettkampftag wurden drei neue Junioren-Weltrekorde aufgestellt: Lidija Pluschnikowa und Darja Schmeljowa fuhren neuen Rekord in der Qualifikation des Teamsprints und erneut im Finale mit 34,155 s. In der Mannschaftsverfolgung der Juniorinnen gelang den Australierinnen Georgia Baker, Taylah Jennings und Kelsey Robson in 3:24,372 min eine neue Bestzeit mit einer Verbesserung von mehr als einer Sekunde. Ein weiterer Weltrekord der australischen Teamsprint-Mannschaft der Männer konnte wegen eines Wechselfehlers nicht anerkannt werden.

Erfolgreichster Sportler der Weltmeisterschaften war die russische Fahrerin Darja Schmeljowa, die nicht nur vier Goldmedaillen in allen Kurzzeitdisziplinen errang, sondern zusätzlich im 500-Meter-Zeitfahren und im Teamsprint neue Weltrekorde aufstellte.

Resultate

Sprint

Keirin

Teamsprint

Zeitfahren

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Scratch

Punktefahren

Omnium

Madison

Siehe auch 
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2012

Weblinks 
 Website der Junioren-WM

Einzelnachweise 

2012
Radsportveranstaltung 2012
Bahnradsport-Wettbewerb in Neuseeland
Sportveranstaltung in Invercargill